«Nocturna» puede referirse a:
 Nocturnidad.

Artes 
 Nocturna (2001), canción de Moonspell.
 Nocturna (2007), película de Adrià García y Víctor Maldonado.
 Nocturna (2009), novela de Guillermo del Toro y Chuck Hogan.
 Nocturna, personaje de DC Comics.
 Nocturna, personaje de Marvel Comics.

Ciencia 
 (1298) Nocturna, asteriore